Slovo rozhodnutí obecně znamená uskutečnění nějakého závěru, volbu jedné z možných alternativ apod. Jako takové může označovat řadu věcí:

právní rozhodnutí
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013
Rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN č. 1860
umění
Rozhodnutí 1 – první epizoda seriálu Útěk z vězení
Rozhodnutí 2 – druhá epizoda seriálu Útěk z vězení
informatika, statistika, matematika
Rozhodovací stromy – data miningová technika
Rozhodovací problém – otázka s odpovědí ano-ne
Rozhodnutelnost – matematický pojem z oblasti matematické logiky
další
Rozhodné testy – testy schopností či dovedností, jejichž výsledek ve významné míře rozhoduje o testovaném

Související články 
Rozhodčí
Rozhodce